6th Armoured Division (British Army)
6th South African Armoured Division